La saison 2013-2014 du CR Belouizdad est la  du club en première division algérienne. L'équipe est en compétition en Ligue 1 et en Coupe d'Algérie.

Joueurs et encadrement technique

Encadrement technique

Effectif professionnel 

|-
!colspan=7 style="background:#F9F9F9" align=center| Gardiens
|-

|-
!colspan=7 style="background:#F9F9F9" align=center| Défenseurs
|-

|-
!colspan=7 style="background:#F9F9F9" align=center| Milieux de terrain
|-

|-
!colspan=7 style="background:#F9F9F9" align=center| Attaquants
|-

Transferts

Avant-saison

Préparation d'avant-saison

Compétitions

Championnat d'Algérie

Rencontres de Ligue 1 

(*) : Matchs ayant été reportés ou avancés.

Classement 
mis à jour le

Coupe d'Algérie

Notes et références

Notes

Références 

2013-2014
Belouizdad